Henri Bouchard peut désigner :

 Henri Bouchard (1761-1818), homme politique français ;
 Henri Bouchard (1875-1960), graveur et sculpteur français.